Пења Азул има више значења:

 Пења Азул (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пења Азул (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пења Азул (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Азул (Сантијаго Теститлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Азул (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику